Бедитунг:

 Белитунг — остров в Индонезии;
 Белитунг — округ в Индонезии;
 Восточный Белитунг — округ в Индонезии;
  — произошло с арабским судном в 820 году;
  — деревня в Индонезии, на Калимантане;
  — деревня в Индонезии, на Калимантане.

См. также 
 Банка-Белитунг